Ки́нгисепп:

Фамилия 
 Кингисепп, Виктор Эдуардович (1888—1922) — эстонский революционер.

Топоним 
 Кингисепп — город в Ленинградской области.
 Кингисепп — название города Курессааре в 1952—1988 годах.
 Кингисепп — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Кингисеппе.
 Кингисепп — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, упразднена в 1960-е годы.

Разное 
 «Кингисепп» или «Ижорец-2» — буксир (буксирный пароход) типа «Ижорец» Северо-Западного пароходства (1934—1965).